Барзан:

 Барзан — курдское племя, проживающее в Иракском Курдистане.
 Барзан — посёлок в  Иракском Курдистане, центр одноименного округа (каза Мерга-Сур, провинция Эрбиль).
 Барзан — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Барзан Ибрагим ат-Тикрити (1951—2007) — единоутробный брат иракского президента Саддама Хусейна, политический деятель Ирака.
 Барзан — персидский военачальник IV века до н. э.